Pojem Dobieszów je nejednoznačný a může mít následující významy:

Jméno vsi 
 Dobieszów (okres Hlubčice) – ves v Opolském vojvodství, v okrese Hlubčice, v gmině Hlubčice 
 Dobieszów (okres Kędzierzyn-Koźle) – ves v Opolském vojvodství, v powiatu kędzierzyńsko-kozielském, ve gmině Pawłowiczki